Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 1932 проходили с 4 по 5 февраля 1932 года как демонстрационный вид спорта. В них принимали участие только мужчины. Участвовали по 4 команды от Канады (из 4 провинций) и США (из 4 штатов). Каждая из канадских команд сыграла по разу с каждой из американских команд, то есть каждая из команд провела по 4 игры. Каждая игра продолжалась 16 эндов. Соревнования проходили на арене Olympic Indoor Arena в Лейк-Плэсиде.

Медалисты

Команды 
Команды, представлявшие Канаду:

Команды, представлявшие США:

Результаты

Примечания

Ссылки 
III Olympic Winter Games Lake Placid 1932, 1932 (цифровая версия оригинального издания)
 Результаты и статистика (мужской турнир) на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Curling, Men - 1932 Winter Olympics - Olympedia
 Sports Reference record of curling in the 1932 Games 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1932
Кёрлинг на Олимпийских играх
1932 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в США